SH poate fi:

 Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu (din engleză: Saint Helena)
 .sh, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
 Insula Sfânta Elena, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Schleswig-Holstein, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 Schaffhausen, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Legături externe 
  „SH” la acronymfinder.com